HMS Pathfinder ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Pathfinder (1904), ein Leichter Kreuzer der Pathfinder-Klasse, 1914 versenkt
 HMS Pathfinder (G10), ein Zerstörer der O- und P-Klasse, 1948 abgewrackt